Nindorf kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Nindorf, Bergen – ort, Bergen, Niedersachsen, 
 Nindorf, Dithmarschen – kommun, Dithmarschen, Schleswig-Holstein, 
 Nindorf, Rendsburg-Eckernförde – kommun i Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein,